zacisk – trudne do przejścia zwężenie korytarza jaskiniowego
 zacisk – rodzaj połączenia mechanicznego